Oleguer steht für:
 Oleguer (Heiliger) (1060–1137), Bischof von Barcelona und Erzbischof von Tarragona
 Oleguer (Fußballspieler) (Oleguer Presas i Renom; * 1980), spanischer Fußballspieler